

Маденієт — село, Аягозький район, Абайська область
 Маденієт — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Маденієт — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Маденієт — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Маденієт — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Маденієт — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Маденієт — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Маденієт — село, Келеський район, Туркестанська область
 Маденієт — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Маденієт — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Маденієт — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Маденієт — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Маденієт — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область